Конституционный референдум 2003 года в Чечне прошёл 23 марта. На референдум был вынесен вопрос о принятии новой Конституции республики в связи с возвращением в правовое пространство России, а также проекты законов о выборах президента и парламента республики.

Проект Конституции 
Для создания новой Конституции президентом Чечни Ахматом Кадыровым был издан Указ «О Консультативном Совете при Главе Администрации ЧР». В состав Совета вошли 85 человек во главе с Шаидом Жамалдаевым. Совет занимался вопросами вхождения республики в правовое поле России и разработкой проекта новой конституции. С целью изучения мнения народа в декабре 2002 года в Гудермесе был проведён съезд представителей народов Чечни. Резолюция гласила, что несмотря на сложную обстановку, в республике есть необходимые условия для проведения референдума.

Для подготовки референдума была создана инициативная группа во главе с правоведом Хасейном Таймасхановым. Группой были проведены сходы граждан, встречи с работниками предприятий, экспертами ПАСЕ и ОБСЕ. Деятельность группы широко освещалась в зарубежных СМИ. В ходе работы было предложено пять различных вариантов Конституции, лучший из которых был вынесен на референдум.

Итоги референдума 
Из  человек, проголосовавших по проекту конституции,  человек (95,97 %) высказалось в её поддержку. В голосовании по проекту закона о выборах президента республики высказали своё мнение  человек, из которых поддержали её  человека (95,37 %). В обсуждении законопроекта о выборах парламента республики приняли участие  избирателей, поддержали проект  человек (96,6 %).

Оценки 
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об однозначном выборе чеченского народа в пользу мира и позитивного развития отношений с Россией. Ахмад Кадыров сказал, что референдум показал «ясный выбор [народа Чечни] в пользу мира и согласия». Кадыровым был подписал указ о признании 23 марта праздником — Днём Конституции Чечни.

Примечания

Ссылки 
 
 

Конституционные референдумы в России
Референдумы 2003 года
Выборы в Чечне
2003 год в Чечне
Март 2003 года
События 23 марта